Nikolske (, ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Osten der Ukraine in der Oblast Donezk mit etwa 8.300 Einwohnern (2016). Die Ortschaft war bis Juli 2020 der Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons Nikolske und hieß bis zum 2. Februar 2016  bzw. russisch .

Geographie 
Nikolske liegt am Fluss Kalez (ukr. ) im Süden der Oblast Donezk 120 km südwestlich vom Oblastzentrum Donezk und 22 km nordwestlich von Mariupol.

Geschichte 

Der Siedlung wurde im Jahre 1831 von Kosaken als Chutir gegründet und trug ursprünglich den Namen Hladkyj (ukr. ). Von 1855 bis 1925 hieß der Ort dann Nikolske, danach bis zum 2. Februar 2016, als er seinen historischen Namen Nikolske wiedererhielt, Wolodarske. Im Oktober 1941 wurde der Ort von der Wehrmacht besetzt und 14. September 1943 von der Roten Armee befreit.
Im Jahr 1965 erhielt das Dorf den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Nikolske (Нікольська селищна громада/Nikolska selyschtschna hromada). Zu dieser zählen auch die 25 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer sowie die Ansiedlung Lisne, bis dahin bildete sie zusammen mit dem Dorf Nowojanyssol sowie der Ansiedlung Lisne die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Nikolske (Нікольська селищна рада/Nikolska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Nikolske.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort ein Teil des Rajons Mariupol.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Nikolske Teil der Gemeinde:

Bevölkerung 

Quelle: 1959–1989;
2001–2013

Weblinks 

Geschichte der Stadt auf den Seiten der Oblast (ukrainisch)
Seite über die Geschichte der Städte und Dörfer (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Donezk
Rajon Mariupol
Gegründet 1831